Фельско () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фельско, Иоганн Даниэль (1813—1902) — известный лифляндский прибалтийско-немецкий архитектор.
 Фельско, Карл Иоганн (1844—1918) — латышский архитектор.